Каснянское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Вяземского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Касня. 

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в него населённых пунктов в Новосельское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 139,1 км²
 Расположение: северная часть Вяземского района
 Граничит:
 на севере — с Новодугинским районом
 на северо-востоке — с Шуйским сельским поселением
 на востоке — с Мещёрским сельским поселением
 на юге — с Новосельским сельским поселением
 на юго-западе — с Андрейковским сельским поселением
 на западе — с Масловским сельским поселением
 на северо-западе — с Хмелитским сельским поселением
 По территории поселения проходит железная дорога Ржев — Вязьма, имеются станции: Меркучево, Касня, о.п. 232-й км.
 По территории поселения проходит автодорога  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов.
 Крупные реки: Вязьма, Касня.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 16 населённых пунктов.
 Касня, деревня
 Андроново, деревня
 Богданово, деревня
 Быково, деревня
 Горлово, деревня
 Дрожжино, деревня
 Ефремово, деревня
 Зенкино, деревня
 Лешутиха, деревня
 Меркучево, деревня
 Новые Дворы, деревня
 Семово, деревня
 Сковородкино, деревня
 Староселье, деревня
 Чернобаево, деревня
 Щелканово, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, охотохозяйство.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Вяземского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году